

Уштерек — село, Аксуська міська адміністрація, Павлодарська область
 Уштерек — село, Бокейординський район, Західноказахстанська область
 Уштерек — село, Карасайський район, Алматинська область

Див. також 
 Терек